

Arte 
 Sant'Andrea – dipinto di Carlo Crivelli
 Sant'Andrea – statua di François Duquesnoy
 Sant'Andrea – dipinto di Jusepe de Ribera, conservato presso la Quadreria dei Girolamini a Napoli
 Sant'Andrea  – dipinto di Jusepe de Ribera del 1631, conservato al Museo del Prado di Madrid
 Sant'Andrea – dipinto di Masaccio

Geografia

Italia
 Sant'Andrea – frazione di Assemini nella città metropolitana di Cagliari
 Sant'Andrea – frazione di Badia Calavena in provincia di Verona
 Sant'Andrea – frazione di Badia Tedalda in provincia di Arezzo
 Sant'Andrea – frazione di Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena
 Sant'Andrea – frazione di Quartu Sant'Elena nella città metropolitana di Cagliari
 Sant'Andrea – quartiere di Gorizia in Friuli-Venezia Giulia
 Sant'Andrea – quartiere di Avezzano in Provincia dell'Aquila
 Sant'Andrea – località di Magliano in Toscana in provincia di Grosseto
 Sant'Andrea – frazione di Marciana in provincia di Livorno
 Sant'Andrea – frazione di San Benedetto Val di Sambro nella città metropolitana di Bologna
 Sant'Andrea a Lama – frazione di Calci in provincia di Pisa
 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio – comune della provincia di Catanzaro
 Sant'Andrea Bagni – frazione di Medesano in provincia di Parma
 Sant'Andrea del Garigliano – comune della provincia di Frosinone
 Sant'Andrea dei Lagni – frazione di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta
 Sant'Andrea del Pizzone – frazione di Francolise in provincia di Caserta
 Sant'Andrea di Conza – comune della provincia di Avellino
 Sant'Andrea in Percussina – frazione di San Casciano in Val di Pesa nella città metropolitana di Firenze
 Sant'Andrea in Pescaiola – frazione di San Giuliano Terme in provincia di Pisa
 Sant'Andrea Frius – comune della provincia del Sud Sardegna
 Isola di Sant'Andrea – isola della laguna veneta
 Isola di Sant'Andrea – isola del Mar Ionio nel comune di Gallipoli
 Torre Sant'Andrea e località Sant'Andrea  – parte del territorio comunale di Melendugno in provincia di Lecce
 Torre di Sant'Andrea – montagna del massiccio del Gran Paradiso nelle Alpi Graie

Francia
 Sant'Andrea – comune delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Sant'Andrea d'Orcino – comune della Corsica del Sud (Corsica)
 Sant'Andrea di Bozio – comune dell'Alta Corsica (Corsica)
 Sant'Andrea di Cotone – comune dell'Alta Corsica (Corsica)

Ungheria
 Sant'Andrea – isola del Danubio

Croazia
 Sant'Andrea in Pelago (Svetac) – isola dell'arcipelago di Lissa
 Sant'Andrea (Babac) – isoletta adiacente a Pasmano
 Sant'Andrea (Sveti Andrija) – scoglio nel gruppo delle isole Elafiti
 Sant'Andrea (Sveti Andrija o Crveni otok) – isola nel comune di Rovigno in Croazia, conosciuta anche come Isola Rossa
 Scoglio Sant'Andrea o scoglio Grande (Sveti Andrija) – isolotto situato nel porto di Pola

Santi
 Sant'Andrea apostolo
 Sant'Andrea di Costantinopoli – santo bizantino del X secolo
 Sant'Andrea da Creta – monaco greco, martire
 Sant'Andrea di Creta – vescovo bizantino
 Sant'Andrea Corsini – religioso carmelitano
 Sant'Andrea Bobola – presbite e martire
 Sant'Andrea Avellino – sacerdote

Altro
 Santandrea – cantautore italiano
 Sant'Andrea – festa della marineria di Pescara
 Sant'Andrea – famiglia nobile del XVIII secolo

Pagine correlate
 Andrea (disambigua)
 Chiesa di Sant'Andrea